De Grand Prix-wegrace van Italië 1991 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1991. De race werd verreden op 19 mei 1991 op het Misano World Circuit nabij Misano Adriatico, Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1991
Italië